Cuao peut désigner :

Toponymes

Cuao : un cours d'eau de l'Amazonie vénézuélienne, affluent de l'Orénoque ;
 Cuao, mont Cuao ou cerro Cuao : l'un des sommets du massif de Cuao-Sipapo culminant à  ;
 Cuao-Sipapo : un massif montagneux du centre de l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme